Live in Australia:

 Live in Australia — альбом Гленна Хьюза;
 Live in Australia — альбом Криса Айзека.